Alquife kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alquife (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Alquife (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar